Каракас:

 Каракас — столица Венесуэлы.
 Каракас — коммерческий аэропорт, расположенный в черте города Майкетия (Венесуэла).
 Каракас — самый титулованный футбольный клуб Венесуэлы.